Il doppio del Hansol Korea Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Chia-jung Chuang e Su-wei Hsieh erano le detentrici del titolo e hanno battuto in finale 6–3, 6–0 Vera Duševina e Marija Kirilenko.

Teste di serie

  Chia-jung Chuang /  Su-wei Hsieh (campionesse)
  Ekaterina Makarova /  Shahar Peer (quarti di finale)

   Vera Duševina  /  Marija Kirilenko (finale)
   Jill Craybas  /   Marina Eraković  (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hansol Korea Open 2008